Тереро има више значења:

 Тереро (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тереро (Харал дел Прогресо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тереро (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тереро (Ваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тереро (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тереро (Халтокан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тереро (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тереро (Атлавилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тереро (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тереро (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тереро (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тереро (Тевипанго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тереро (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику